Salomon i Królowa Saby (ang. Solomon and Sheba) – amerykański film kostiumowy, swobodnie nawiązujący do biblijnej historii opowiadającej o wizycie jaką złożyła królowi Izraela Salomonowi piękna królowa Saby.

Fabuła 
Po śmierci króla Dawida, na tron wstępuje, zgodnie z wolą zmarłego jego młodszy syn Salomon, co wywołuje niezadowolenie jego brata, który sam marzy o koronie. Państwo pod rządami Salomona jednak rozkwita. Król buduje wspaniałą świątynię dla Boga Izraela. Pojawiają się jednak problemy. Faraon egipski i jego sojuszniczka królowa Saby knują spisek przeciwko Salomonowi. Jednak obawiają się bezpośredniej militarnej konfrontacji z Izraelem. W tej sytuacji królowa postanawia udać się do Izraela by zdobyć zaufanie króla i doprowadzić go do zguby...

Główne role 
 Yul Brynner – Salomon
 Gina Lollobrigida – Królowa Saby
 George Sanders – Adoniasz
 Marisa Pavan – Abiszag
 David Farrar – faraon
 Harry Andrews – Baltor
 John Crawford – Joab
 Laurence Naismith – Hezrai
 Alejandro Rey – Sittar

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie filmy kostiumowe
Amerykańskie melodramaty
Amerykańskie filmy religijne
Amerykańskie filmy z 1959 roku
Filmy w reżyserii Kinga Vidora
Filmy wytwórni United Artists
Filmy bazujące na Biblii